Markéta Přibylová může být:

 Markéta Přibylová (ekonomka) – česká autorka prací o ekologických aspektech ekonomických procesů
 Markéta Přibylová (výtvarnice) (* 1965) – česká výtvarnice